Клапрот () — фамилия. Известные носители:
 Клапрот, Мартин Генрих (1743—1817) — немецкий химик.
 Клапрот, Юлиус (1783—1835) — немецкий востоковед, путешественник и полиглот.

Другое 
 Клапрот — древний ударный кратер в юго-западной материковой части видимой стороны Луны.